John Jackson peut désigner :
 John Jackson (1769-1845), un boxeur anglais combattant à mains nues ;
 John Jackson (1778-1831), un peintre britannique ;
  (1801-1848), un graveur britannique ;
 John Jackson (1811-1885), un ecclésiastique britannique ;
 John Hughlings Jackson (1835-1911), un neurologue britannique ;
 John Jackson (1887-1958), un astronome britannique ;
 John Jackson (1906-1965), un footballeur écossais ;
 John Jackson (1924-2002), un bluesman américain ;
  (1945-), un critique littéraire, poète et traducteur britanno-suisse ;
 John M. Jackson (1950-), un acteur américain ;
 John-David Jackson (1969-), un joueur et entraîneur de basket-ball franco-canadien.